Сальца-Ірпіна — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Авелліно.
 Сальца-ді-Пінероло — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, метрополійне місто Турин.